John Leach est un nom pouvant désigner:

 (1760-1834), juge anglais
 (1846-1893), joueur de cricket anglais
 (1866-1931), joueur de football anglais
John Albert Leach (1870-1829), ornithologue et professeur australien
John Leach (1894-1941), officier britannique de la Royal Navy
Johnny Leach (1922-2014), joueur de tennis de table britannique

Voir aussi

Leach, John